Pyrgotina är ett släkte av tvåvingar. Pyrgotina ingår i familjen Pyrgotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Pyrgotina